Niemcy:
 Bietigheim – dzielnica Bietigheim-Bissingen
 Bietigheim – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rastatt

Zobacz też:
 Bietigheim-Bissingen – miasto
 Bietigheim-Bissingen – wspólnota administracyjna